Борис Полевой: Полевой, Борис Николаевич (1908—1981) — русский советский писатель и киносценарист, журналист, военный корреспондент.
 Полевой, Борис Петрович (1918—2002) — советский и российский историк.